Anoaʻi ist der Familienname folgender Personen:

 Afa Anoaʻi (* 1942), samoanisch-amerikanischer Wrestler, Wrestlingtrainer und Promoter
 Leati Joseph Anoaʻi (* 1985), US-amerikanischer Wrestler und ehemaliger Football-Spieler, siehe Roman Reigns
 Leati Anoaʻi, Sr Sika The Wild Samoan, samoanisch-amerikanischer Wrestler
 Rodney Anoaʻi (1966–2000), US-amerikanischer Wrestler, siehe Yokozuna (Wrestler)
 Sika Anoa'i (* 1945), amerikanischer samoanischer Profi-Wrestler